Оги́нская — фамилия. Известные носительницы:

 Огинская, Лариса Юзефовна (род. 1930) — советский, российский и американский искусствовед, музейный работник.
 Огинская, Эльжбета Магдалена (?—1767) — польская меценатка, графиня.